Тідеман () — німецьке прізвище:

 Адольф Тідеман (1814—1876) — норвезький живописець
 Дітріх Тідеман ( Dietrich Tiedemann; 1748—1803) — німецький філософ.
 Тідеман, Людвіг ( Ludwig von Tiedemann; 1841—1908) — німецький архітектор.
 Тідеман Ольга Миколаївна (більш відома під прізвищем Ларіонова; . 1935 р.) — радянська російська письменниця, фантаст.
 Отто Гріг Тідеман (1921—2006) — норвезький підприємець і державний діяч, міністр оборони Норвегії (1965—1970).
 Тідеман Петро Генріхович (1872—1941) — російський дипломат
 Фрідріх Тідеман (1781—1861) — німецький зоолог, анатом, фізіолог.

Примітки